Ansar al-Sharia o Ansar al-Shariah es un nombre utilizado por una variedad de grupos islamistas radicales o milicias, en al menos ocho países. Mientras  comparten nombres e ideología,  carecen de una estructura de orden unificada.

 Ansar al-Sharia (Yemen)
 Ansarul Sharia Pakistán
 Ansar al-Sharia (Libia)
 Ansar al-Sharia (Derna, Libia)
 Ansar al-Sharia (Túnez)
 Ansar al-Sharia (Malí)
 Ansar al-Sharia (Egipto)
 Ansar al-Sharia (Mauritania)
 Ansar al-Sharia (Marruecos)
 Siria
 Ansar al-Sharia (Yarmouk Área)
 Ansar al-Sharia (Siria) (según se dice difunto en 2015, oficialmente self-disbanded 2017.05.27)

Véase también 

 Al-Qaeda En la Península árabe, una organización islamista militante, principalmente activo en Yemen y Arabia Saudí

Organizaciones yihadistas